Мамут південний або південний мамонт або південний слон (Mammuthus meridionalis) — вимерлий вид ссавців родини слонові (Elephantidae). 

Визначається в сучасній систематиці як представник роду мамутів. Учений Ф. Несті, який першим описав цей вид, спочатку припускав ближчу спорідненість із сучасними слонами, давши йому назву Elephas meridionalis.

Загальний опис 
У цього виду були відносно широкі бічні зуби і потужні бивні довжиною майже 4 м з характерною для мамутів загвинченою формою. Найбільші екземпляри досягали висоти 4 м. Чи мав він, як пізніші родичі, шерсть, поки невідомо.

Повний скелет перебуває в Ставропольському краєзнавчому державному музеї.

В Санкт-Петербургському зоологічному музеї РАН експонується скелет південного слона знайденого в 1941 році на узбережжі  Азовського моря поблизу міста Приморськ Запорізької області.

Еволюція 

Південний мамут був одним з найдавніших видів роду, він жив у ранньому плейстоцені від 2,6 до 0,7 мільйона років тому. Першим полишив африканську батьківщину мамутів, проникнувши до Євразії і близько 1,5 мільйона років тому проникнув через природний міст до Північної Америки. Американська гілка отримала назву мамут імператорський (Mammuthus imperator), від якого еволюціонував Mammuthus columbi. Від південного мамута еволюціонували пізніші види, серед яких найбільший Mammuthus trogontherii або трогонтерієвий мамут, а також Mammuthus chosaricus — перехідна форма до мамута найвеличнішого. Як предків південного мамута, палеонтологи розглядають два африканських види: Mammuthus africanavus і Mammuthus subplanifrons. Ареалом проживання південного мамута були відкриті лісові простору Євразії та Північної Америки, де близько 2 мільйонів років тому панував помірний клімат.

Підвиди 
 Mammuthus meridionalis gromovi
 Mammuthus meridionalis meridionalis
 Mammuthus meridionalis vestinus

Література 
 Douglas Palmer: Dinosaurier & Prähistorische Tiere. Eine illustrierte Enzyklopädie. Könemann, Köln 2000, ISBN 3-8290-6113-7.
 Adrian Lister, Paul Bahn: Mammuts. Die Riesen der Eiszeit. Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen 1997 ISBN 3-7995-9050-1.
 Spektrum der Wissenschaft (Mensch Mammut Eiszeit). 1/2006.
 Новгородская С. И. Слонялись по степи… слоны // Мелітопольський краєзнавчий журнал, 2018, № 11б с.54-58

вимерлі хоботні
Мегафауна
Ссавці плейстоцену
Перехідні форми
Тварини, описані 1825